Нови-Пазар — город:
 Нови-Пазар — город в Болгарии, в Шуменской области, в общине Нови-Пазар.
 Нови-Пазар — город в Сербии, в Рашском округе, в общине Нови-Пазар.